Артур Грусье () (18 августа 1863 года, Орлеан — 6 февраля 1957 года, Анген-ле-Бен) — инженер, французский политик, профсоюзный деятель, масон — великий мастер Великого востока Франции.

Биография

В молодости 
В 1878 году Артур Грусье начал учиться в Национальной высшей школе искусств и ремёсел в Анже, где он был блестящим студентом. По окончании школы он получил диплом инженера-механика. Затем он переехал в Париж, где познакомился с Жюли Ру, от которой у них родился ребёнок. Имея свободные принципы они так и не вступили в законный брак, но Жюли оставалась его женой до самой своей смерти в 1918 году.

Профсоюзное движение и политика 

Артура Грусье заинтересовали социальные проблемы и условия улучшения труда. С 1890 по 1893 годы он был генеральным секретарём «Национальной федерации металлистов», которая позже стала называться «Всеобщей конфедерацией труда» (ВКТ).

Вскоре его взгляды и убеждения начинают меняться в сторону от воинствующего профсоюзного движения к социализму, и он присоединяется к «Социалистической федерации рабочих Франции». В 1893 году он был избран в 10-м округе Парижа от «Революционной социалистической рабочей партии» (РСРП). В 1885 году он принял участие в забастовке в Кармо, и против него и Жана Жореса было возбуждено уголовное дело за «ограничения свободы на работу».

Он участвовал в 1896 году в создании «Революционно-коммунистического альянса», который реформировался в 1902 году в «Социалистическую партию Франции» — одну из двух организаций, которая участвовала в создании Французской секции Рабочего интернационала (ФСРИ) в 1905 году.

Он 6 раз избирался депутатом Национального собрания Франции: 1893—1898, 1898—1902, 1906—1910, 1910—1914, 1914—1919, 1919—1924. Победил в 1902 году, и в 1906 году от ФСРИ. В 1924 и 1928 годах он уходил из активной политики.

Во время активного участия в политике, он способствовал социальной эволюции и участвовал в разработке многих законов, таких как: коллективные договоры, несчастные случаи, здоровье и безопасность, организация труда, трудовые договоры, суды по трудовым спорам. Его главным достижением является внедрение Трудового кодекса. Он был президентом Комиссии труда и вице-президентом палаты в 1917 году.

Его прах был помещен в колумбарий кладбища Пер-Лашез в место № 6380.

Масонство 
Артур Грусье был посвящён в 1885 году в ложе «Освобождение» Великого востока Франции. Он также был аффилирован в ложу «Благотворительность и прогресс». В 1907 году он был избран в Совет ордена ВВФ, где оставался до Второй мировой войны. В 1925 году он стал президентом Совета ордена ВВФ, то есть, великим мастером. Его полномочия великого мастера были прерваны в 1940 году правительством Виши, и возобновлены в 1944—1945 годах. Ему было тогда 82 года, и он почти ослеп, но по прежнему был очень активен в масонстве.

С 1927 по 1930 год, Артур Грусье был председателем в Международной масонской ассоциации.

Его масонская деятельность была весьма значительной для ВВФ и французского масонства. Именно он в начале войны выступит за возвращение к истокам Французского устава. Текст, подготовленный под руководством Артура Грусье и принятый в 1938 году, ознаменует в 1955 году начало возвращения символизма в ритуале проведения конвента Великого востока Франции. Сам ритуал будет назван в честь Грусье — Французским уставом Грусье.

Награды 
 Офицер ордена Почётного легиона (23 октября 1952 года)

Память 
 Самый большой из храмов Великого востока Франции расположенный в штаб-квартире послушания на улице Каде, в Париже, носит его имя. Он используется для проведения публичных лекций и специальных мероприятий.
 Улица в 10-м округе Парижа, недалеко от больницы Сен-Луи, носит его имя.
 Улица в городе Бонди возле больницы Жана Вердье также носит его имя.

См. также 
 История масонства во Франции
 Либеральное масонство
 Международная масонская ассоциация

Примечания

Ссылки 
 Grande figure des gadzarts 
 Arthur Groussier, le fondateur du Code du travail, dans l'Hebdo des socialistes, n° 441. 
 Биография на сайте Национального собрания Франции 

Великие мастера ВВФ
Депутаты Национального собрания Франции